Кумиш Ілля Йосипович — вчений
 Кумиш Марина Євгенівна — радянська і російська волейболістка
 Кумиш Соломон Маркович — останній сімферопольський газзан

 Кумиш - населений пункт Карачаєво-Черкеської республіки, РФ

 Кумиш - колишня назва села Сариарик в Казахстані